

Astronomia
 1778 Alfvén – asteroide della fascia principale

Fisica
 Onda di Alfvén – tipologia di onda magnetoidrodinamica
 Teorema di Alfvén – teorema di fisica magnetica

Persone
 Hannes Alfvén – fisico svedese
 Hugo Alfvén – compositore, direttore d'orchestra e violinista svedese
 Margita Alfvén – attrice svedese